Il nome Rex Ingram può indicare due distinte persone:

 Rex Ingram  – regista, attore e sceneggiatore statunitense (1892-1950)
 Rex Ingram  – attore statunitense (1895-1969)